Theodor Wijkander heter flera personer med egna artiklar:

Theodor Wijkander (1821–1885), svensk officer och riksdagsledamot
Theodor Wijkander (1850–1925), svensk jurist
Theodor Wijkander (1880–1948), svensk försäkringsman och riksdagsledamot